

Música 
Budgie (banda) — banda de heavy metal
Budgie (álbum) — primeiro álbum da banda Budgie
Budgie (músico) — baterista

Tecnologia 
Budgie (ambiente de desktop)
Ubuntu Budgie — distribuição Linux com o ambiente Budgie